Никола́й Цука́нов:
 Цуканов, Николай Валерьевич (род. 1972) — российский самбист.
 Цуканов, Николай Николаевич (род. 1965) — губернатор Калининградской области.